San Luis Potosí se poate referi la

 San Luis Potosí (oraș), orașul capitală al statului omonim
 San Luis Potosí (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale ale Mexicului

Nume proprii